Битка код Киноскефала (364. п. н. е.), током рата Тебе и Тесалије (Тебанска хегемонија)
 Битка код Киноскефала (197. п. н. е.), део Другог македонског рата